Kaukolahti ist der Name von

 Kaukolahti (Prikanmaa) See in der Nähe von Orivesi in Pirkanmaa, Finnland
 Tuomas Kaukolahti (* 1994), finnischer Dreispringer